Lanjuinais ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Denis Lanjuinais (1753–1827), französischer Politiker
 Pierre-Julien de Lanjuinais (1733–1804), französisch-schweizerischer Autor revolutionärer Schriften
 Victor Lanjuinais (1802–1869), französischer Politiker